Сондерс () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Андраш Каллаї-Сондерс (, ;  1985) — американсько-угорський співак, музичний продюсер, композитор.
 Бен Сондерс (;  1977) — британський полярний дослідник, оратор-мотиватор.
 Біллі Джо Сондерс (;  1989) — британський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBO.
 Бредлі Сондерс (;  1986) — британський професійний боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.
 Девід Сондерс (;  1951) — англійський славіст, професор російської історії в Ньюкаслському університеті.
 Дін Сондерс (;  1964) — валлійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Джозеф Сондерс (; 1773—1853) — британський художник, гравер, ілюстратор, видавець і професор образотворчого мистецтва
 Джон Монк Сондерс (; 1897—1940) — американський письменник, сценарист і режисер.
 Рон Сондерс (;  1932) — англійський футболіст, згодом тренер.
 Фліп Сондерс (;  1955) — американський головний тренер баскетбольних команд НБА «Вашингтон Візардс», «Детройт Пістонс» та «Міннесота Тімбервулвз».